Van Keymeulen is een familienaam en kan verwijzen naar:
Caroline Van Keymeulen (1983), Belgisch presentatrice, journaliste en zangeres
 Jacques Van Keymeulen (1952), Belgisch dialectoloog
 Johan Van Keymeulen, Belgisch paralympisch zwemmer
Pieter Van Keymeulen (1985), Belgisch acteur en zanger.